Die Abkürzung CTD steht für:

C-terminal domain, bei Proteinen
Common Technical Document, das für die EU, USA und Japan aktuell verbindliche Format für den Aufbau eines Antrags für eine Arzneimittelzulassung; siehe auch eCTD
Comparative Toxicogenomics Database, eine toxikologische Datenbank
Connective Tissue Disease, eine Gruppe von Bindegewebserkrankungen
„Container Terminal Dortmund“ im Hafen Dortmund
CTD (Automarke), portugiesische Automarke
CTD-Rosette (Conductivity, Temperature, Depth; zu deutsch „Leitfähigkeit, Temperatur, Tiefe“),  beschreibt das ozeanographische Messgerät zur Bestimmung von Temperatur- und Salzgehaltsprofilen im Ozean
„Cumulative trauma disorder“, englisches Synonym für RSI-Syndrom
 Carnitine Transporter Deficiency, eine erblich bedingte Fettverwertungsstörung
 Crash to desktop, wenn ein Computerprogramm ohne Fehlermeldung abstürzt

CTD